

Localidades 

Indian Springs (Geórgia)
Indian Springs (Nevada)
Indian Springs Village

Desambiguações de topônimos